Doek
Persoon behorend tot het volk van de Samen